O nome Fabian usou-se em quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico (Fabian substituiu Frederic após o ano de 1979) e cinco no Pacífico Ocidental.

Utilizou-se nas listas modernas de seis anos no Atlântico:
 Tempestade tropical Fabian (1985)– moveu-se nordeste pelo Atlântico, não ameaçou terra.
 Tempestade tropical Fabian (1991)– passou sobre a Ilha da Juventude em Cuba, mas não foi reportado danos ou vitímas.
 Tempestade tropical Fabian (1997)– formou-se a norte de Porto Rico, moveu-se para nordeste, não causou danos ou vitímas.
 Furacão Fabian– causo $300 milhões de danos e quatro mortes depois de passar diretamente sobre as Bermudas.
O nome Fabian retirou-se após a Temporada de furacões no oceano Atlântico de 2003 e foi substituído por Fred na temporada de furacões no oceano Atlântico de 2009.

O nome Fabian também foi utilizado para três ciclones tropicais no Pacífico Ocidental:
 Tempestade tropical Fabian (1981) (T8123, 23W, Unsing)
 Tempestade tropical Fabian (1985) (T8501, 02W, Atring) – tempestade moderamente forte que nunca ameaçou terra.
 Tempestade tropical Fabian (1988) (T8815, 12W)

O nome Fabian também foi utilizado nas Filipinas pela PAGASA no Pacífico ocidental, onde substituiu o nome Feria por razões desconhecidas:
 Tempestade tropical Bebinca (2013) (T1305, 05W, Fabian)
 Tempestade tropical Roke (2017) (T1707, 10W, Fabian)
 Tufão In-fa (2021) (T2106, 09W, Fabian)